Трстеник се може односити на:

Србија:
 Трстеник, град и седиште истоимене општине у Расинском управном округу, Република Србија
 Стари Трстеник, насеље у општини Трстеник у Расинском управном округу, Република Србија
 Општина Трстеник, општина у Расинском управном округу, Република Србија
 Трстеник (Витина), насеље у општини Витина, КиМ, Република Србија
 Трстеник (Глоговац), насеље у општини Глоговац, КиМ, Република Србија
 Трстеник (Пећ), насеље у општини Пећ, КиМ, Република Србија

Бугарска:
 Трстеник (Бугарска), град у општини Доња Митролопија, Плавенска област, Република Бугарска

Северна Македонија:
 Трстеник (Росоман), насеље у општини Росоман, Северна Македонија
 Трстеник (Свети Никола), насеље у општини Свети Николе, Северна Македонија

Хрватска:
 Трстеник (Ланишће), насеље у општини општина Ланишће, Истра, Република Хрватска
 Трстеник (Оребић), насеље у општини Оребић, полуострво Пељешац, Република Хрватска